Miejscowości w USA:
 Ranger – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Gordon
 Ranger – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Eastland
Inne
 Ranger – marka samochodów sprzedawanych w Południowej Afryce, Belgii i Szwajcarii
 Ranger – model samochodu klasy wyższej opracowany przez General Motors
 Ranger – seria amerykańskich sond kosmicznych
 Ranger – lotniskowiec amerykański
 Ranger – Superkompurter
 Ranger – elitarna formacja lekkiej piechoty Armii Stanów Zjednoczonych
 Texas Ranger – elitarna formacja policyjna w Teksasie
 Park Ranger – stanowisko osób zatrudnionych w USA, Kanadzie i niektórych krajach anglosaskich przez władze krajowe w celu ochrony parków – zabytków